

Littérature 
 Sans issue, roman de Lisa Unger.

Films et séries télévisées 
 Sans issue (Kvish L'Lo Motzah) est un film israélien réalisé par Yaky Yosha en 1982 ;
 Sans issue (Black Moon Rising) est un film américain réalisé par Harley Cokeliss en 1986 ;
 Sans issue (Thicker Than Blood) est un téléfilm américain réalisé par Richard Pearce en 1998 ;
 Sans issue (The Box) est un film américain réalisé par Richard Pepin en 2003.
 Sans issue (The Cold Light of Day) est un film américain réalisé par Mabrouk El Mechri en 2012 ;
 Sans issue, série télévisée sud-coréenne de 2014 ;
 Sans issue (No Escape) est un film à suspense américano-thaïlandais coécrit et réalisé par John Erick Dowdle, sorti en 2015 ;
 Sans issue (No Exit), film américain de 2022.

Épisodes de séries télévisées 
 Sans issue (2002) : épisode de la série télévisée Stargate SG-1.
 Sans issue (2002) : un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Sans issue (2009) : épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Musique 
 Sans issue est un album du groupe Zaïko Langa Langa sorti en 1996.
 Sans issue était un groupe de rock de la région de Saint-Laurent-du-Pont à la fin des années 1990.

Voir aussi 
 Impasse

Homonymie de titre